AAC puede referirse a:

 La AAC (Asociación Argentina de Cirugía).
 La AAC (Asociación Académica de Coímbra; en portugués, Associação Académica de Coimbra), asociación de estudiantes de la Universidad de Coímbra.
 La AAC (Autoridad de Aviación Civil), entidad gubernamental responsable de la regulación de la aviación civil en El Salvador.
 La AAC (Autoridad Aeronáutica Civil), entidad gubernamental responsable de la regulación de la aviación civil en Panamá.
 La AAC (del inglés American Aeronautical Corporation, ‘Corporación Aeronáutica Estadounidense’), institución fundada en octubre de 1928 por Enea Bossi, y cuyo propósito era construir aviones acuáticos Savoia-Marchetti.
 AAC, código IATA del Aeropuerto Internacional de El Arish (Egipto).
AAC, (Asociación de Amistad con Corea) asociación que promueve la amistad con Corea del Norte.
 La AAC (Asociación de Abducidos de Compostela), en Santiago de Compostela, Galicia (España).
 AAC (del inglés Advanced Audio Coding, ‘código de audio avanzado’), formato informático de señal digital de audio basado en un algoritmo de compresión con pérdida.

Siglas